Mistrzostwa Armenii w piłce siatkowej mężczyzn 2022 (oficjalna nazwa: Men's Pro League 2022) – 30. sezon mistrzostw Armenii w piłce siatkowej zorganizowany przez Związek Piłki Siatkowej Armenii (Հայաստանի Վոլեյբոլի Ֆեդերացիա, HVF). Rozgrywki zainaugurowane zostały 8 kwietnia i trwały do 4 grudnia 2022 roku.

W mistrzostwach Armenii w 2022 roku wzięło udział 5 drużyn. W porównaniu z poprzednim sezonem do rozgrywek dołączyła drużyna MSKH, natomiast nie wystartował zespół KhMOMM. Mistrzostwa składały się z czterech rund. W każdej rundzie drużyny rozegrały między sobą po jednym spotkaniu. Pierwsza i druga runda odbyły się wiosną, natomiast trzecia i czwarta runda – jesienią. Wszystkie mecze rozegrane zostały w hali sportowej BKMA w Erywaniu.

Po raz pierwszy mistrzem Armenii został klub MSKH, drugie miejsce zajął zespół FIMA, natomiast trzecie – BKMA.

Głównym partnerem mistrzostw było przedsiębiorstwo bukmacherskie vbet, a rozgrywki przyjęły nazwę Pro League (Պրո Լիգա).

System rozgrywek 
Pięć drużyn rozegrało między sobą po cztery spotkania w ramach czterech rund. Dwie pierwsze rundy odbyły się wiosną, natomiast III i IV runda – jesienią. Przed każdą rundą odbywało się losowanie, na podstawie którego ustalano terminarz. Losowanie I rundy miało miejsce 7 kwietnia, II rundy – 26 kwietnia, III rundy – 27 października, natomiast IV rundy – 22 listopada. Drużyna, która po rozegraniu wszystkich meczów zdobyła największą liczbę punktów, została mistrzem Armenii.

Drużyny uczestniczące

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela 

Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. lepszy bilans setów.Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pktLegenda: (M) – mistrzostwo Armenii

Najlepsi zawodnicy 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Armenii
2022 w piłce siatkowej
2022 w Armenii